ТСЦ — многозначная аббревиатура:
 ТСЦ — товарно-сырьевой цех
 ТСЦ — торгово-сервисный центр
 ТСЦ — традиционные семейные ценности
 ТСЦ — транспортёр скребковый цепной
 ТСЦ — сербский футбольный клуб

См. также 
  — аббревиатура латиницей